Luolajan-Mikkola est un patronyme composé finnois pouvant désigner:

Patronyme
, violoncelliste finlandais
 (1911-2005), compositeur finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois